— одна из искусственно культивированных декоративных пород аквариумной «золотой рыбки» (), отличающаяся необычной формой чешуек, напоминающих жемчуг.

История происхождения 
Породная разновидность золотые рыбки «жемчужинка» была выведена в конце периода правления китайской династии Цин (1848—1925 годы) при планомерном скрещивании различных линий и тщательной селекции.

Описание 
Короткое, вздутое, 15-сантиметровое яйцеобразное тело — плотное, как у вуалехвоста. Все плавники короткие. На теле отдельные, крупные и выпуклые чешуйки, похожие на разрезанные пополам и приклеенные жемчужинки. При неосторожной утрате во время каких-либо повреждений перламутровой чешуйки новая вырастает обыкновенной формы и не повторяет свою прежнюю оригинальность.

Окрас 
Окрас тела преимущественно оранжевый, красный и белый. Возможны варианты размыто-пятнистой окраски рыб при жёлтом и ином, тёмном сочетании.

Вариации 
В последнее время встречаются чёрные и ситцевые особи.

См. также 
 Золотая рыбка
 Вуалехвост

Литература 
 Н. Ф. Золотницкий (1851—1920) «Аквариум любителя»
 В. Каль, Б. Каль, Д. Форг «Атлас аквариумных рыб (1000 видов)» — перевод Е. Захарова, Издательство «Аквариум ЛТД», Москва 2000 год. ISBN 5-85684-426-2
 Andrews, Chris, Dr. An Interpet Guide to Fancy Goldfish, Interpet Publishing, 2002. — ISBN 1-902389-64-6
 Nutrafin Aquatic News, Issue #4, 2004, Rolf C. Hagen, Inc. (USA) and Rolf C. Hagen Corp. (Montreal, Canada)
 Johnson, Dr. Erik L., D.V.M. and Richard E. Hess. Fancy Goldfish: A Complete Guide to Care and Collecting, Shambhala Publications, Inc., 2001 — ISBN 0-8348-0448-4

Примечания и сноски

Ссылки 
 Жемчужинка
 Жемчужинка. «Стандарт Американского общества золотых рыбок» США, 1988 год 

Аквариумные рыбы
Золотые рыбки